Leezen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Leezen, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Leezen, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,